Der Gleichstand bezeichnet:

 die Punktgleichheit zwischen zwei Gegnern bei (sportlichen) Wettkämpfen, siehe Unentschieden
 laut der Übersetzung in der Geologie den Gleichgewichtszustand zwischen den Massen der Erdkruste und dem darunter befindlichen Mantel, siehe Isostasie
 der Übersetzung zufolge die für mehrere Bedeutungen genutzte Selbstregulation